Brøndby IF sæson 2017-18 er Brøndby IF's 37. sæson i træk i den bedste danske fodboldrække, den 28. i træk i Superligaen, og den 52. som fodboldklub. Udover Superligaen, deltog klubben i DBU Pokalen og UEFA Europa League. Det er den anden sæson med cheftræner Alexander Zorniger. I løbet af sæsonen slog klubben sin egen rekord for fleste kampe uden nederlag i Superligaen, med 27 kampe, mod tidligere 21.

10. maj 2018 vandt Brøndby IF deres syvende pokaltitel, efter en 3-1-sejr over Silkeborg IF. Derudover blev det til sølv i Superligaen med fire point til førstepladsen, efter at have haft et forspring til de senere vinder, FC Midtjylland på fem point med fire runder igen. Afgørende var 0-1-nederlaget på hjemmebane til førnævnte, samt 2-2-kampen i Horsens få dage senere.

Klub

Førsteholdets trænerstab

Klubadministration

Sponsorere 
Brøndby IF startede sæsonen med Arbejdernes Landsbank som hovedsponsor på brystet. Fra 1. januar 2018 kom NTG i nakken.

Spillere

Førstehold

Transferer

Ind

Ud

Hæderskåringer 
Forårets profil i Superligaen: Kamil Wilczek
Årets profil i Superligaen: Hany Mukthar

Månedens spiller 
Juli: Jan Kliment
August: Svenn Crone
September: Christian Nørgaard 
Oktober: Besar Halimi 
November: Christian Nørgaard 
December: Paulus Arajuuri 
Februar: Simon Tibbling
Marts: Hany Mukhtar
April: Kamil Wilczek
Maj: Benedikt Röcker

Turneringer

Samlet

Superligaen

Grundspil

Resultatoverblik

Resultater efter hver runder

Grundspilskampe 
Brøndby IF's kampe i grundspillet i sæsonen 2017-18.

Mesterskabsslutspil

Stilling

Mesterskabsslutspilskampe 
Brøndby IF's kampe i mesterskabskabsslutspillet i sæsonen 2017-18.

DBU Pokalen

UEFA Europa League

Anden runde

Tredje runde

Træningskampe

Statistik

Antal kampe

Topscorer

Assist

Rent Bur

Kort

Noter

Referencer 

Brøndby IF sæsoner
Danske fodboldklubbers sæson 2017-18